Matlatzinca (volk), een volk in Mexico
 Matlatzinca (taal), de taal van dat volk